Гасан Алієв:

 Гасан Алірза огли Алієв (1907–1993) — азербайджанський учений, академік АН Азербайджанської РСР, старший брат Президента Азербайджану Гейдара Алієва
 Гасан Гасан огли Алієв (1989) — азербайджанський борець вільного стилю, чемпіон світу